

Palmarès

Squadra 

Žalgiris Kaunas: 2019-2020, 2020-2021

Žalgiris Kaunas: 2019-2020, 2020-2021

Barcellona: 2022

Individuale 
All-NBDL All-Rookie First Team (2018)

Altri progetti

Collegamenti esterni